

Astronomia
 6738 Tanabe – asteroide della fascia principale

Geografia
 Tanabe – città giapponese della prefettura di Wakayama

Persone
 Hiroko Tanabe – ex cestista giapponese
 Kensuke Tanabe – autore di videogiochi giapponese
 Kiyoshi Tanabe – ex pugile giapponese
 Seiichi Tanabe – attore giapponese
 Sōtan Tanabe – calciatore giapponese
 Yellow Tanabe – fumettista giapponese

Trasporti
 Tanabe – stazione della metropolitana di Osaka